F35 eller F-35 kan avse:
Lockheed Martin F-35 Lightning II – ett amerikanskt stridsflygplan.
F-35 Draken – en version av Saab 35 Draken tillverkad för Danmarks flygvapen.
F35 (växellåda) – en växellåda tillverkad av Saab Automobile i Trollhättan.
F35 (Island) – en isländsk riksväg.